Le toponyme poitevin Chatea {{incise|équivalent du français }} peut faire référence à :
 Château-d’Olonne (Le Chatea), commune de la Vendée située dans le canton des Sables-d’Olonne ;
 Château-Fromage (Chatea-Callebote), ancienne commune de la Vendée absorbée par La Roche-sur-Yon ;
 Château-Guibert (Chatea-Ghibért), commune de la Vendée située dans le canton de Mareuil-sur-Lay-Dissais ;
 Châteauneuf (Chatèneù), commune de la Vendée située dans le canton de Challans ;
 Les Châtelliers-Châteaumur (Chatelàe), ancienne commune de la Vendée intégrée à Sèvremont.

Référence 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Toponymie poitevine